Conus episcopus ist nach derzeitigem Stand (WoRMS, Stand 2019) kein gültiger Artname.

Die Typen der hierunter beschriebenen Taxa gehören zu folgenden Arten:
 Art Conus episcopus Hwass in Bruguière, 1792 – Conus pennaceus Born, 1778
 Unterart Conus episcopus mauritiensis Lauer, 1992 – Conus pennaceus Born, 1778
 Varietät Conus episcopus var. elongatus Adam & Leloup, 1937 – Conus episcopatus da Motta, 1982
 Varietät Conus episcopus var. oblongus Fenaux, 1942 – Conus episcopatus da Motta, 1982